Frankfurt-Mitte-West ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main.
Er grenzt im Westen an Frankfurt-West, im Nordosten an Frankfurt-Nord-West, im Osten an Frankfurt-Mitte-Nord und im Süden an Frankfurt-Innenstadt II.

Politik 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2021: zusätzlich: PARTEI: 2,2 %; VD: 1,6 %; Volt: 0,9 %

Gliederung 
Frankfurt-Mitte-West ist in 3 Stadtteile und einen Stadtbezirk aufgeteilt:
 Hausen
 Praunheim (außer Stadtbezirk Praunheim-Nord)
 Rödelheim
 Industriehof (zu Frankfurt-Bockenheim)

Wahlbezirke

Einzelnachweise 

MitteWest
Frankfurt-Hausen
Frankfurt-Praunheim
Frankfurt-Bockenheim
Frankfurt-Rödelheim